Марк Плавтий Сильван:

 Марк Плавтий Сильван (эпулон);
 Марк Плавтий Сильван (консул);
 Марк Плавтий Сильван (претор).